Харла́мов мост:

 Харламов мост — мост в Санкт-Петербурге через канал Грибоедова.
 Харламов мост — мост в Колпине через Комсомольский канал.